Anton Hagman – cantante svedese
 Larry Hagman – attore statunitense
 Lucina Hagman – una delle prime femministe finlandesi e una delle prime parlamentari donne al mondo
 Nathalie Hagman – pallamanista svedese
 Niklas Hagman – hockeista finlandese su ghiaccio